Davisov pokal 2014 je sto tretji teniški turnir Davisov pokal.

Svetovna skupina

Postavljene reprezentance

Turnir

Finale

Sklici

Viri
 

2014 v športu
2014